Лёгкие крейсера типа «Чатам» — тип лёгких крейсеров Королевского военно-морского флота Великобритании времён Первой мировой войны. Всего построено 11 кораблей: «Чатам» (Chatham), «Дублин» (Dublin), «Саутгемптон» (Southampton), «Сидней» (Sydney), «Мельбурн» (Melbourne), «Брисбен» (Brisbane), «Бирмингем» (Birmingham), «Ловестофт» (Lowestoft), «Ноттингэм» (Nottingham), «Биркенхед» (Birkenhead), «Честер» (Chester). Кроме того, к этой серии принадлежал и крейсер «Аделаида» (Adelaide), построенный в Австралии.

Закладывались как «защитники торговли» (Trade protection cruisers). Также именуются типом Town, поскольку именовались в честь городов, иногда их называют типом «Бирмингем». Фактически стали первыми Британскими лёгкими крейсерами, но эту честь обычно приписывают кораблям типа «Аретьюза».

Конструкция 
Корпуса крейсеров имели поперечную систему набора. Полубак простирался примерно на ¾ длины корпуса. Форштевень имел уже ставшую традиционной серпообразную форму. По всей длине корпуса проходило второе дно.

Представители серии

Подтип Чатам 

«Брисбен» стал первым крейсером, построенным в Австралии.

Подтип Бирмингем 
Шестидюймовое казнозарядное орудие с раздельным заряжение MkXII было принято на вооружение в 1914 году и с момента вооружения этими орудиями крейсеров типа Бирмингем в течение долгого времени оставалось стандартным оружием британского флота. Всего Королевский флот получил 436 орудий MkXII. В качестве артиллерии среднего калибра эти орудия состояли на вооружении дредноутов типов Queen Elizabeth и Royal Sovereign, а в качестве главного — на лёгких крейсерах типов С, D, Е и на многих других кораблях. Конструкция шестидюймовок являлась классической «проволочной». Только в самом конце 20-х годов началась разработка новых 152-мм орудий с цельнотрубчатой конструкцией для башенных артиллерийских установок нового поколения лёгких крейсеров, появившегося в начале 30-х годов. Однако и после этого MkXII широко применялись на флоте. Во время Второй мировой войны ими вооружались канонерские лодки и некоторые вспомогательные крейсера. Крейсера типа Бирмингем получили восемь таких орудий.

«Аделаида» был вторым крейсером, построенным на австралийских верфях. К моменту закладки проект уже устарел, особенно по скоростным качествам и программа получила низкий приоритет. Также возникли трудности с доставкой нужных комплектующих из метрополии. В итоге постройка корабля затянулась и заняла 7 лет.

Единственный крейсер данного типа, принявший участие во Второй мировой войне. Будучи устаревшим, использовался в межвоенные годы как учебный корабль. В 1928 году был выведен в резерв. В 1939 году после капитального ремонта, вернулся в состав флота и в течение 1940—1942 годов участвовал в конвойных операциях. 28 ноября 1942 года, действуя совместно с голландским лёгким крейсером «Якоб ван Хеемскерк», потопил немецкий блокадопрорыватель «Рамзес».

13 мая 1946 года был выведен из состава флота и использовался как корабль-мишень. 29 февраля 1949 года «Аделаиду» продали на слом.

Подтип Биркенхед 

Крейсера строились по заказу Греции и первоначально несли имена Latnbros Katsonis и Antinavarhos Kountouriotis. Отличались водоизмещением и составом вооружения. Некоторые специалисты считали «Честер» и «Биркенхед» наиболее удачными английскими крейсерами Первой мировой войны.

Примечания

Ссылки 
 Балакин С. А. ВМС Великобритании 1914—1918 гг. Лёгкие крейсера
 Allied light cruisers of World War I

Литература 
 Ненахов Ю. Ю. Энциклопедия крейсеров 1910—2005. — Минск, Харвест, 2007.
 Патянин С. В. Дашьян А. В. и др. Крейсера Второй мировой. Охотники и защитники — М.: Коллекция, Яуза, ЭКСМО, 2007.
 Conway’s All the World’s Fighting Ships, 1906—1921.- Annapolis, Maryland, U.S.A. : Naval Institute Press, 1996.